Fox kan som auktorsförkortning betyda:

 Wade Fox
 Howard F. Fox
 Irving Fox
 Patrick F. Fox
 Richard Fox

Robotskapade auktorsförkortningar